terapia, leczenie, kuracja
 Terapia – serial telewizyjny
 Terapia – album zespołu Oddział Zamknięty

Zobacz też:
 w medycynie
 Terapia adiuwantowa
 Terapia neoadiuwantowa
 Terapia czerwiami
 Terapia elektrowstrząsowa
 Terapia fagowa
 Terapia Felkego
 Terapia genowa
 Terapia grupowa
 Terapia komórkowa
 Terapia logopedyczna
 Terapia manualna
 Terapia manualna Maitland Concept
 Terapia naltreksonem w niskiej dawce
 Terapia nerkozastępcza
 Terapia pedagogiczna
 Terapia promieniowaniem IR
 Terapia protonowa
 Terapia racjonalno-emotywna
 Terapia resynchronizująca
 Terapia tańcem
 Terapia wibroakustyczna
 Terapia z udziałem psa
 Terapia zajęciowa
 w kulturze
 Terapia Jonasza
 Terapia szokowa (album)
 inne
 Terapia konwersyjna
 Terapia szokowa